|}

Die Bahnstrecke Lima–Lurín war eine Bahnstrecke im Vorortverkehr von Lima in Peru.

Geschichte 
Nach mehreren Versuchen seit den 1860er Jahren, eine Eisenbahn von Lima aus nach Süden zu bauen, gelang das erst sehr viel später und es wurde auch keine Normalspurbahn, wie die anschließenden Strecken nach La Oroya, Callao und Ancón, sondern eine Schmalspurbahn mit der Spurweite von 915 mm.

Ende 1918 konnte die 63 km lange Strecke bis Lurín in Betrieb gehen. Dieser wurde vertraglich der Peruvian Corporation und ihrer Tochtergesellschaft, der Zentralbahn, übertragen. Ab 1932 betrieb der Staat die Bahn in eigener Regie und legte sie 1964 still, nachdem der Verkehr in den 1950er Jahren stark abgenommen hatte.

Literatur 
 Donald Binns: The Central Railway of Peru and the Cerro de Pasco Railway. Skipton: Trackside Publications, 1996. ISBN 1-900095-03-3

Weblinks 
 Peru Railways – Passenger Stations & Stops (2001)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Peru
Bahnstrecke LimaLurin